Il doppio del torneo di tennis U.S. Pro Indoor 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Udo Riglewski e Michael Stich 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (Campioni)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (semifinali)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)

 Kelly Jones /  Danie Visser (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Udo Riglewski /  Michael Stich (finale)
 Neil Broad /  Kevin Curren (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Indoor 1991